Шумовое загрязнение (акустическое загрязнение, , ) — раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы существуют и в природе (абиотические и биотические), однако считать загрязнением их неверно, поскольку живые организмы адаптировались к ним в процессе эволюции.

Главным источником шумового загрязнения являются транспортные средства — автомобили, железнодорожные поезда, корабли и самолёты.

В городах уровень шумового загрязнения в жилых районах может быть сильно увеличен за счёт неправильного городского планирования (например, расположение аэропорта в черте города), другими важными источниками шумового загрязнения в городах являются промышленные предприятия, строительные и ремонтные работы, автомобильная сигнализация, системы вентиляции, собачий лай, шумные люди и т. д.

С наступлением постиндустриальной эпохи всё больше и больше источников шумового загрязнения (а также электромагнитного) появляется и внутри жилища человека. Источником этого шума является бытовая и офисная техника.

Более половины населения Западной Европы проживает в районах, где уровень шума составляет 60-65 дБ.

Влияние на здоровье людей 

Шум в определённых условиях может оказывать значительное влияние на здоровье и поведение человека. Шум может вызывать раздражение и агрессию, артериальную гипертензию (повышение артериального давления), тиннитус (шум в ушах), потерю слуха. При чрезмерном уровне шум влияет на орган слуха, центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему. По данным В. Артамоновой изменения в нервной системе в 2/3 случаев начинаются до того, как начнётся понижение слуха (кохлеарный неврит). 
Шум влияет на обмен веществ, угнетает окислительные процессы, способствует развитию гипертонической болезни.

Нарушением слуха при вычислениях для таблицы считалось стойкое снижение постоянного порога слуха не менее чем на 25 дБ.

Противопоказаниями для работы в условиях повышенного уровня шума являются: 

 стойкое понижение слуха хотя бы на одно ухо (по любой причине); 
 отосклероз и любые другие заболевания уха с неблагоприятным прогнозом для слуха; 
 нарушение работы вестибулярного аппарата (по любой причине); 
 неврозы (неврастения, истерия, психопатия); 
 заболевания сердечно-сосудистой системы; 
 гипертоническая болезнь; 
 стойкая сосудистая дистония и стенокардия; 
 невриты и полиневриты; 
 органические заболевания центральной нервной системы (включая эпилепсию); 
 язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии обострения (стр. 206).

Точно предсказать снижение порога слуха у конкретного рабочего невозможно — это зависит от его индивидуальной «живучести» при воздействии данного вредного производственного фактора. Реальная эффективность средств индивидуальной защиты (вкладыши, наушники), как правило, значительно ниже получаемой при сертификационных испытаниях, она непредсказуема у конкретного рабочего, и поэтому они не позволяют надёжно предотвратить ухудшение здоровья. При работе в условиях чрезмерного уровня шума необходимо регулярно проходить медосмотры и проводить при этом аудиометрию.

Наибольшее раздражение вызывает шум в диапазоне частот 3000÷5000 Гц.

Хроническая подверженность шуму на уровне более 90 дБ может привести к потере слуха.

При шуме на уровне более 110 дБ у человека возникает звуковое опьянение, по субъективным ощущениям аналогичное алкогольному или наркотическому.

При шуме на уровне 145 дБ у человека происходит разрыв барабанных перепонок.

Восприимчивость к шуму зависит также от возраста, темперамента, состояния здоровья, окружающих условий и т. д.

Дискомфорт вызывает не только шумовое загрязнение, но и полное отсутствие шума. Более того, звуки определённой силы повышают работоспособность и стимулируют процесс мышления (в особенности процесс счёта), а при полном отсутствии шумов человек теряет работоспособность и испытывает стресс. Наиболее оптимальными для человеческого уха являются естественные шумы: шелест листьев, журчание воды, пение птиц. Индустриальные шумы любой мощности не способствуют улучшению самочувствия. Шум от автомобильного транспорта способен вызывать головные боли.

Влияние на окружающую среду 
Шумовое загрязнение быстро вызывает нарушение естественного баланса в экосистемах. Шумовое загрязнение может приводить к нарушению ориентирования в пространстве, общения, поиска пищи и т. д. В связи с этим некоторые животные начинают издавать более громкие звуки, из-за чего они сами будут становиться в роли вторичных звуковых загрязнителей, ещё сильнее нарушая равновесие в экосистеме.

Одними из самых известных случаев ущерба, наносимых шумовым загрязнением природе, являются многочисленные случаи, когда дельфины и киты выбрасывались на берег, теряя ориентацию из-за громких звуков военных гидролокаторов (сонаров).

Уменьшение шума и его контроль 
В настоящее время разработано много методик, позволяющих уменьшить или устранить некоторые шумы.

Шумовое загрязнение от какого-либо объекта можно до некоторой степени уменьшить, если при проектировке этого объекта, учитывая различные внешние условия (например, топологию и погодные условия местности), просчитать характер шумов, которые будут возникать, и затем отыскать пути их устранения или хотя бы уменьшения; в настоящее время этот способ стал гораздо проще и доступнее за счёт развития электронно-вычислительной техники. Это наиболее дешёвый и рациональный способ снижения шумов, использующийся, например, при строительстве железных дорог в городских районах.

В некоторых случаях рациональнее на данный момент бороться не с причиной, а со следствием. Например, проблему шумового загрязнения жилых помещений можно значительно уменьшить за счёт их звукоизоляции (установка специальных окон и т. п.). В США звукоизоляцию жилых зданий спонсирует Федеральная администрация по авиации США (FAA).

Регламентация шумового загрязнения 
Вплоть до 1970-х годов правительства, как правило, рассматривали шум как «неприятность», а не как экологическую проблему.

Многие конфликты из-за шумового загрязнения решаются путем переговоров между излучателем и приемником. Процедуры эскалации варьируются в зависимости от страны и могут включать действия совместно с местными властями, в частности полицией.

В США главной организацией, выступающей за уменьшение шумового загрязнения, является .

Как наиболее информативный инструмент, применяется шумовая карта города, муниципального образования или района. Шумовые карты находят своё применение в градостроительстве, экологии, санитарно-эпидемиологическом надзоре. В связи с развитием открытых геоинформационных сервисов, стало возможно делать интерактивные шумовые карты, данная шумовая карта была реализована как разновидность тепловых карт, где в зависимости от уровня воздействия фактора выбирается интенсивность окраски точки данных.

В России 
В Российской Федерации действуют ГОСТы и санитарные нормы (СН 2.2.4-2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»), регулирующие предельно допустимый уровень (ПДУ) шума для рабочих мест, жилых помещений, общественных зданий и территорий жилой застройки.

Для ночного времени суток ПДУ шума для автомобилей на городских автодорогах составляет 40 дБ, в то время как на многих автомагистралях Москвы и других крупных городов России уровень шума составляет не менее 70 дБ.

В настоящее время, для оперативного контроля шумовой обстановки применяют ГОСТ Р 53187-2008 Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий. На основании этого ГОСТа составляют оперативные шумовые карты, выделяют зоны акустического дискомфорта и др.

См. также 

 Шумовое загрязнение от воздушных судов
 Промышленный шум
 Информационный шум
 Световое загрязнение
 Тишина
 Экология
 Загрязнение
 Охрана окружающей среды
 Программа сохранения слуха
 Рекомендации NIOSH по защите от шума

Ссылки 
 Влияние шума на организм человека
 Решение Верховного суда РФ по фактам обращений на шумных соседей // РГ, ноя 2018

Примечания 

Загрязнение
Шум